Steve Cutler (rugbista)
 Steve Cutler (wrestler)